Rosetta kan syfta på:
Rosetta, Egypten – en stad i Egypten.
Rosettestenen – en stor, svart granodioritplatta vars inskription är ett dekret
Rosetta (rymdsond) – en rymdsond
16543 Rosetta – en asteroid i huvudbältet
Rosetta (film) – en belgisk film från 1999 av bröderna Jean-Pierre och Luc Dardenne
Rosetta (funktion) – en funktion i vissa versioner av operativsystemet OS X som gör det möjligt att köra gamla PowerPC-program på Macintosh-datorer med Intelprocessor. 
Rosetta (musikgrupp) – ett rockband i "post-metal"-genren bildat 2003